Ghirlandaio fue el nombre adoptado por una familia renacentista de pintores florentinos llamada originalmente Bigordi, descendiente de Tommaso Bigordi (o Curradi), orfebre, que se ganó el apodo familiar, según la tradición, debido a la producción de guirnaldas (ghirlande) plateadas para ornar la cabeza de las nobles florentinas:

 Domenico Ghirlandaio (1449–1494), el pintor más famoso de la saga y uno de los maestros del Renacimiento;
 Davide Ghirlandaio (1452–1525), hermano del anterior, trabajó en el taller de este e independientemente;
 Benedetto Ghirlandaio (1458–1497), hermano de ambos, también trabajó en el taller familiar;
 Ridolfo Ghirlandaio (1483–1561), hijo de Domenico, pintor;
 Michele di Ridolfo del Ghirlandaio (1503–1577), apodo de Michele Tosini, alumno de Ridolfo.